Префере́нция ( «предпочтение») — преимущество, льгота, предоставляемая отдельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности.

Преференции осуществляются в форме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. 

Преференции предоставляются государством и носят адресный характер. В отношениях между государствами преференции предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке. Основными формами преференции являются особые бюджетные режимы валютного регулирования и визовые режимы.

Преференции устанавливаются в виде инвестиционного налогового кредита и целевой налоговой льготы для финансирования инвестиционных и инновационных затрат. Налоговый кредит, как и любой другой, предоставляется на условиях возвратности и платности; оформляется соответствующим договором между предприятием и налоговым органом.

Во многих странах широко практикуется дифференциация ставок налога на прибыль корпораций в зависимости от отрасли экономики.

Литература 
Brehm, J.W. (1956). Post-decision changes in desirability of choice alternatives. Journal of Abnormal and Social Psychology, 52, 384-389.
Coppin, G., Delplanque, S., Cayeux, I., Porcherot, C., & Sander, D. (2010). I’m no longer torn after choice: How explicit choices can implicitly shape preferences for odors. Psychological Science, 21, 489-493.
Lichtenstein, S., & Slovic, P. (2006). The construction of preference. New York: Cambridge University Press.
Scherer, K.R. (2005). What are emotions? And how can they be measured? Social Science Information, 44, 695-729.
Sharot, T., De Martino, B., & Dolan, R.J. (2009). How choice reveals and shapes expected hedonic outcome. Journal of Neuroscience, 29, 3760-3765.

Психология
Экономические отношения